Bradyaga est un groupe belge de world music créé par Nara Noïan. Il est en outre composé de Laurence Waters (chant), Alain Meulemans (violon), Walter Meneghello (clarinette-accordéon), Cedric Waterschoot (guitare basse), osvaldo hernandez (percussions).

Leur album Promesses propose des musiques de l'Est et d'Orient (russe, juive, arménienne, tango), tantôt vagabondes, nomades, sensuelles, parfois mélancoliques.

Liens externes 

 Le site de Nara Noian
 Bradyaga sur le site du label homerecords.be

Groupe musical belge
Groupe de world music